El dígraf <tz> en català s'usa per representar el so de la consonant sibilant africada /dz/, per exemple butza.

Vegeu també 
 Z

T
T